Daniel Eduardo Baldi Alfano (Colonia del Sacramento, 1981. november 23. –) uruguayi labdarúgócsatár. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

Források 
Daniel Baldi adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Uruguayi labdarúgók
A Plaza Colonia labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
A Peñarol labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Teramo Calcio labdarúgói
A Cerro labdarúgói
A Danubio labdarúgói
A Bella Vista labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek